Фёльс (Тироль) () — ярмарочная коммуна () в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Инсбрук.  .

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Йозеф Фанч (АНП) по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 19 мест.

 АНП занимает 10 мест.
 СДПА занимает 5 мест.
 Зелёные занимают 3 места.
 АПС занимает 1 место.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Общины Тироля